

Geografia

Austria 
 Offenhausen – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Wels-Land

Niemcy 
 Offenhausen – dzielnica Neu-Ulmu
 Offenhausen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Norymberga